Candelabrum — рід грибів. Назва вперше опублікована 1951 року.

Класифікація 
До роду Candelabrum відносять 7 видів:
 Candelabrum brocchiatum
 Candelabrum clathrosphaeroides
 Candelabrum desmidiaceum
 Candelabrum japonense
 Candelabrum macrosporum
 Candelabrum microsporum
 Candelabrum spinulosum

Примітки

Джерела 
 Beverwijk, A.L. van. 1951. Candelabrum spinulosum, a new fungus species. Antonie van Leeuwenhoek. 17:6-12 - P.11

Роди грибів